

Pessoas
Arnold Schönberg
Mário Schönberg

Localidades
Schönberg (Mühldorf)
Schönberg (Renânia-Palatinado)
Schönberg (Lauenburg)
Schönberg (Holstein)
Schönberg (Freyung-Grafenau)

Veja também
Schoenberg
Shoenberg

Desambiguação